G6PD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 515 амінокислот, а молекулярна маса — 59 257.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як вуглеводний обмін, обмін глюкози, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАДФ.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Дегідрогенази